Москале́нко — українське прізвище, за етимологією — син росіянина (москаля, застаріле).

Відомі носії 
 Москаленко Анатолій Захарович (1934—1999) — перший директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, заслужений журналіст України, письменник.
 Москаленко Антон Якович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Вадим Юрійович — майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Москаленко Валентин Іванович (1908—1984) — співробітник радянських спецслужб, міністр внутрішніх справ Естонської РСР (1953), міністр державної безпеки Естонської РСР (1950—1953).
 Москаленко Валерій Валерійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Москаленко Василь Васильович (1938—2010) — радянський футболіст та тренер.
 Москаленко Василь Іванович ( ?) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Віктор Петрович ( 1960) — український і іспанський шахіст, гросмейстер (1992). Чемпіон України (1987).
 Москаленко Віталій Анатолійович ( 1955) — український дипломат.
 Москаленко Віталій Володимирович — капітан служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Москаленко Віталій Федорович ( 1949) — заслужений лікар України.
 Москаленко Володимир Васильович ( 1953) — міський голова Коростеня.
 Москаленко Володимир Васильович (1986—2014) — рядовий міліції, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Володимир Михайлович — майстер спорту України; тренер із дзюдо.
 Москаленко Георгій Митрофанович ( 1938) — учасник національно-визвольного руху.
 Москаленко Євген Григорович (1990—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Каринна Акопівна ( 1954 р.) — російський адвокат, правозахисниця.
 Москаленко Кирило Семенович (1902—1985) — маршал Радянського Союзу.
 Москаленко Лариса Віталіївна ( 1963) — українська яхтсменка, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Москаленко Макар (? — після 1659) — український військовий діяч доби Гетьманщини, білоцерківський полковник (1654—1656).
 Москаленко Михайло Іванович (1953) — радянський футболіст, воротар. Майстер спорту СРСР.
 Москаленко Михайло Іларіонович (1919—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Москаленко Михайло Миколайович ( 1946) — колишній голова Миколаївської обласної ради.
 Москаленко Михайло Никонович (1948—2006) — український перекладач.
 Москаленко Олег Петрович ( 1989) — український та російський актор театру і кіно.
 Москаленко Олег Миколайович — прапорщик Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Олексій Трофимович ( 1921 р.) — радянський і російський релігієзнавець і філософ, фахівець з соціальної філософії і теорії пізнання. Доктор філософських наук, професор. Заслужений діяч науки РРФСР.
 Москаленко Олександр Вікторович (1985) — український футбольний арбітр та функціонер.
 Москаленко Павло Володимирович (??) — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Петро Йосипович ( 1941) — український журналіст.
 Москаленко Сергій Вікторович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Сергій Миколайович (1969—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Москаленко Тарас Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Москаленко Ярослав Миколайович — громадсько-політичний і спортивний діяч, народний депутат України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко